Hegedűs Attila (1939) gépészmérnök
 Hegedűs Attila (1954) nyelvész, nyelvjáráskutató